Spazio di testa – nelle armi da fuoco, distanza misurata dalla parte della culatta che blocca il movimento in avanti della cartuccia (sede di riferimento) alla faccia dell'otturatore
Spazio di testa – in chimica, tecnica utilizzata per analizzare sostanze volatili

Pagine correlate 
 Headspace